Het ATP-tennistoernooi van Antalya (officieel de Antalya Open) van 2018 vond plaats van 24 juni tot en met 30 juni in het Turkse Antalya. Er werd gespeeld op een ondergrond van gras.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Afmeldingen
Voor het toernooi
  Pablo Cuevas → vervangen door  Jordan Thompson
  Lu Yen-hsun → vervangen door  Mirza Bašić
  Maximilian Marterer → vervangen door  Marcos Baghdatis
  Vasek Pospisil → vervangen door  Ričardas Berankis

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Antalya
ATP-toernooi van Antalya